Vallon bezeichnet:
 die Gemeinde Vallon FR im Kanton Freiburg, Schweiz

in Frankreich die Gemeinden
 Vallon-en-Sully nördlich von Montluçon und Clermont-Ferrand, im Zweiten Weltkrieg Internierungslager
 Vallon-Pont-d’Arc
 Vallon-sur-Gée
 Chapelle-Vallon
 und den Kanton Vallon-Pont-d’Arc im Département Ardèche

Vallon ist der Familienname folgender Personen:
 Colin Vallon (* 1980), Schweizer Jazzmusiker
 Fernand Vallon, französischer Autorennfahrer
Gert Vallon, österreichischer Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Grand Vallon
 Valon